Zkratka ORF může znamenat:

 Österreichischer Rundfunk – rakouská veřejná zpravodajská rozhlasová stanice
 Obecně rekurzivní funkce
 Otevřený čtecí rámec (ang. Open reading frame) – úsek DNA vymezený iniciačním a terminačním kodonem kódující souvislý a dostatečně dlouhý polypeptidový řetězec
 Olympus Raw Format – proprietární raw formát fotoaparátů Olympus
 Norfolk International Airport – IATA kód letiště v Norfolku ve Virginii

Externí odkazy